Indianos
 Indiano (galinha)
 Indiano (geologia)

Desambiguação